Unter Wehrleiter versteht man eine Führungsfunktion der Feuerwehr in folgenden Kontexten:
 Leiter einer Freiwilligen Feuerwehr oder Pflichtfeuerwehr in Berlin
 Leiter einer Gemeindefeuerwehr in Rheinland-Pfalz
 Leiter einer Gemeindefeuerwehr und Ortsfeuerwehr in Sachsen
 Leiter einer Gemeindefeuerwehr und Ortsfeuerwehr in Sachsen-Anhalt